Радуниця — другий тиждень після Великодня, який в українській традиції є поминальним за померлими родичами

Радуниця — село в гміні Прущ-Ґданський Ґданського повіту Поморського воєводства